Majewo peut désigner en Pologne :
 Majewo, village du powiat de Tczew, dans la voïvodie de Poméranie
 Majewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Majewo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Majewo, village de la voïvodie de Podlachie